Het CONCACAF-kampioenschap 1965 was de 2e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Voordat de finaleronde van start kon gaan in Guatemala werd er eerder dat jaar een voorronde gehouden. Mexico won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis.

Deelnemende landen

Kwalificatie

Stadion

Finaleronde

Voetbal in Guatemala
Voetbal in 1965
Sportevenement in Guatemala